Pamiętnik pani Hanki – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Pamiętnik pani Hanki – film z 1963 roku